Bogdanica – wieś w Bułgarii
 Bogdanica – wieś w Serbii